

Бун — місто, штат Колорадо
 Бун — місто, штат Айова
 Бун — місто, штат Північна Кароліна